Kadan bezeichnet:

 Kadaň (), Stadt in Tschechien

Personen:
 Kadan (oder Qadan), Sohn des mongolischen Großkhans Ögedei, siehe Kadan (Sohn Ögedeis)
 Nikita Kadan (* 1982), ukrainischer bildender Künstler
 Roland Kadan (* 1961), österreichischer Lehrer und Autor
 Ursula Kadan (* 1988), österreichische Orientierungsläuferin